Chris Potter (né en 1960), acteur canadien ;
 Chris Potter (né en 1971), saxophoniste, clarinettiste, et flûtiste américain de jazz ;
  (?-), producteur britannique.